

Geografia 
 Ottone – comune italiano in provincia di Piacenza

Metallurgia 
 Ottone – lega metallica

Musica 
 Ottone – opera di Georg Friedrich Händel
 Ottoni – categoria di strumenti musicali a fiato

Onomastica 
 Ottone – variante del nome proprio di persona Oddone

Personaggi immaginari 
 Ottone – personaggio del manga e anime Dragon Ball

Persone 
 Ottone – maestro di palazzo d'Austrasia
 Ottone – vescovo italiano
 Casimiro Ottone – pittore italiano
 Piero Ottone – giornalista italiano
 Rosella Ottone – politica italiana

Pagine correlate 
 Otone (disambigua)
 Ottone I
 Ottone II (disambigua)
 Ottone III (disambigua)
 Ottone IV
 Ottone di Brunswick
 Sant'Ottone

Altri progetti